Rotsspringers (zoogdieren), een geslacht van springspitsmuizen (Petrodromus)
 Rotsspringers (vogels), een familie van zangvogels (Chaetopidae)
 Rotsspringers (insecten), een orde van insecten (Archaeognatha, vroeger Microcoryphia genoemd)

 Rotsspringer is ook een alternatieve naam voor de rotspinguïn.